Hooray for Love – film del 1935 diretto da Walter Lang
Hooray for Love – film tv del 1960 diretto da Burt Shevelove